Christopherson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles A. Christopherson (1871–1951), US-amerikanischer Politiker
 David Christopherson (* 1954), kanadischer Politiker
 Peter Christopherson (1955–2010), britischer Musiker, Musikvideo-Regisseur und Fotograf
 Susan Christopherson (1947–2016), US-amerikanische Regionalwissenschaftlerin und Geographin

Siehe auch:
 Christophersen
 Kristofferson